Middle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middle Township (Arkansas)
 Middle Township (Indiana)
 Middle Township (New Jersey)

Siehe auch:
 Middle Creek Township
 Middle Fork Township